Cet article liste les routes au Niger.

Liste

Types de routes 
 Pistes Sommaires(PS) : Axes de circulation plus ou moins permanent, sans aménagement conséquent, elles supportent un trafic généralement faible ;

 Routes en Terre Sommaire (RTS) : Routes avec un premier niveau d’aménagement, une étude sommaire du tracé et du profil en long est dressée, un assainissement sommaire de la plateforme est réalisé, le profil en long est très proche du terrain naturel, les franchissements des cours d’eau sont faits par radier ou gués maçonnés, la plateforme est en couche de matériaux plus ou moins sélectionnés.

 Routes Rurales (RR) : Une route rurale ou piste rurale est un axe routier qui épouse au maximum le terrain naturel avec un minimum d’aménagement, praticable en toute saison, et dont au moins l'une des extrémités est un centre rural.

 Routes en Terre Moderne (RTM) : Ces routes sont réalisées à la suite d’une étude (tracé et géotechnique) plus élaborée, la chaussée est mise hors d’eau, les ouvrages sont construits de façon définitive et une couche de roulement en matériau sélectionné est établie en continue sur la plateforme. Le passage au bitumage se réalise avec un minimum d’investissement. L'ensemble des RTS RR et RTM est classé dans la catégorie des Routes en Terre (RT).

 Routes Revêtues ou Bitumées (RB) : Les caractéristiques sont étudiées pour permettre une implantation définitive de l’Itinéraire. Elle comporte tous les avantages d’une RTM et au-delà, la chaussé est revêtue en matériaux graveleux et hydrocarboné (bicouche, tri couche ou enrobé). Relativement à l’option nationale ou régionale c’est une question d’intérêt qui est considérée. On dit de la route qu’elle est nationale si elle présente un intérêt général. Idem pour régional si la desserte est régionale tout comme inter – régionale ou nationale

Distances

Références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 
 Liste des routes nationales du Niger

Route au Niger
Niger